Die Mutua Madrileña Madrid Open 2009 waren ein Tennisturnier, welches vom 8. bis 17. Mai 2009 in Madrid stattfand. Es war Teil der ATP World Tour 2009 und wurde im Freien auf Sandplatz ausgetragen. In der laufenden Saison war es das vierte von neun Turnieren der Kategorie ATP World Tour Masters 1000.

Titelverteidiger im Einzel war Andy Murray, der in diesem Jahr bereits im Viertelfinale scheiterte. In diesem Jahr erreichten die beiden topgesetzten Spieler Rafael Nadal und Roger Federer das Finale. Der Schweizer setzte sich deutlich in zwei Sätzen mit 6:4 und 6:4 durch und sicherte sich damit den zweiten Titel in Madrid, nachdem er bereits 2006 gegen Fernando González das Finale gewann. Für Federer war dies bereits der 15. Masters-Titel in seiner Karriere sowie sein 58. Turniersieg insgesamt auf der ATP World Tour. Im Doppel waren Mariusz Fyrstenberg und Marcin Matkowski die Titelverteidiger, sie schieden in diesem Jahr jedoch bereits im Achtelfinale aus. Gewinner der diesjährigen Austragung wurden Daniel Nestor, der bereits zum vierten Mal in Madrid gewinnen konnte, und sein Partner Nenad Zimonjić. Im Finale besiegten sie Simon Aspelin und Wesley Moodie in zwei Sätzen mit 6:4 und 6:4.

Das Teilnehmerfeld des Einzelbewerbs bestand aus 56 Spielern, jenes des Doppelbewerbs aus 24 Paaren. Die acht topgesetzten Spieler im Einzel bzw. Paarungen im Doppel bekamen jeweils ein Freilos in die zweite Runde. Das Gesamtpreisgeld betrug 2.835.000 Euro; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 3.700.000 Euro.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand vom 6. bis 7. Mai 2009 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten. Hinzu kamen zwei Lucky Loser.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Es wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die über die Qualifikation ins Hauptfeld einzogen, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Preisgelder für den Doppelwettbewerb gelten pro Team.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF-Datei; 39 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF-Datei; 32 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF-Datei; 33 kB)

ATP World Tour 2009
Tennisturnier in Madrid